David Hunt – allenatore di pallavolo statunitense
David Hunt – attore britannico
David Hunt – calciatore inglese
David Hunt – pilota automobilistico britannico
David Hunt – politico britannico
 David Hunt – pseudonimo di William Bayer, scrittore statunitense
David Hunt – velista britannico